Amalthea (mythologie), een Oceanide in de Griekse mythologie
Amalthea (maan), een maan van Jupiter
113 Amalthea, een planetoïde